KKP est un sigle qui peut désigner :
 Kernkraftwerk Philippsburg (en français, centrale nucléaire de Philippsburg), une centrale nucléaire à proximité de Philippsburg, en Allemagne ;
 Kouassi Kouamé Patrice, un avocat et député ivoirien.